Дехтяренко — українське прізвище. Відомі носії:

 Дехтяренко Андрій Миколайович (1909—1942) — радянський військовий льотчик, Герой Радянського Союзу (1942).
 Дехтяренко Артем Євгенович (* 1990) — журналіст, керівник пресслужби Служби Безпеки України.
 Дехтяренко Леонід Федорович (* 1944) — режисер-постановник творчої спілки «Асоціація діячів естрадного мистецтва України».
 Дехтяренко Олександр Сергійович (*1996) — український футболіст.
 Дехтяренко Сергій Стахович (* 1974) — заступник Державного секретаря Кабінету Міністрів України, заслужений економіст України.
 Дехтяренко Ярослав Максимович (* 1998) — український футболіст, півзахисник. Виступав за харківський «Металіст 1925».

Див. також 
 Дегтяренко
 Діхтяренко

Примітки 

Українські прізвища